Kapellen, een plaats en gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
Kapellen (Vlaams-Brabant), een deelgemeente van de gemeente Glabbeek in de Belgische provincie Vlaams-Brabant
Kapellen (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Kapellen, schrijfwijze in het Luxemburgs voor het kanton Capellen en het gelijknamige dorp Capellen
Kapellen (Geldern), een stadsdeel van Geldern in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Kapellen (Grevenbroich), een stadsdeel van Grevenbroich in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Kapellen (Moers), een stadsdeel van Moers in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Kapellen (Wuppertal), een stadsdeel van Wuppertal in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

Zie ook 
 Kapelle, doorverwijspagina
 Kapelln